Název Buda nebo BUDA může znamenat:
 sídlo
 v Maďarsku
 Budín (Budapešť), jedna z historických částí města Budapešť
 v Česku
 Buda (Horka II), část obce Horka II v okrese Kutná Hora
 Buda (Bakov nad Jizerou), část města Bakov nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav
 Buda (Chocnějovice), část obce Chocnějovice v okrese Mladá Boleslav
 Buda (Mukařov), část obce Mukařov v okrese Praha-východ
 ve Spojených státech
 Buda, Illinois, obec ve státe Illinois
 Buda, Texas, město ve státě Texas
 v Rumunsku
 Buda (župa Buzău), obec v župě Buzău
 osobu
 Bleda, hunský vládce
 Buda Dangol, nepálský herec a hudebník
 organizaci
 Boston Ultimate Disc Alliance, organizace sdružující týmy v ultimate frisbee
 Buddhu v jiných jazycích

Externí odkazy